Козлоду́й:

 Козлодуй — город в Болгарии.
 Козлодуй — община в Болгарии.
 Козлодуй — действующая атомная электростанция в Болгарии.